Oļegs Maļuhins (ros. Олег Малюхин, ur. 6 maja 1969 w Dyneburgu) – łotewski biathlonista, jego największym sukcesem na mistrzostwach świata jest 4. miejsce w biegu pościgowym w 1999 roku. Na mistrzostwach Europy zdobył pięć medali: dwa złote (w sprincie i biegu pościgowym) oraz trzy brązowe (w sprincie, biegu pościgowym oraz sztafecie). 4 marca 1998 roku w Val Cartier odniósł jedyne zwycięstwo w zawodach zaliczanych do biathlonowego pucharu świata.

Osiągnięcia

Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa Świata 

IN – bieg indywidualny, SP – sprint, PU – bieg pościgowy, MS – bieg ze startu wspólnego, RL – sztafeta

Puchar Świata

Bibliografia 
 

Łotewscy biathloniści
Łotewscy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Dyneburgu
Urodzeni w 1969